Denis Edouardovitch Perevoztchikov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Perm en Russie) est un joueur russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Ak Bars Kazan, il est sélectionné en , en  par son club formateur au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 afin de le protéger et conserver ses droits.

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2009-2010 || Bars Kazan || MHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| || || 2,24|| 92,5|| ||
|-
| 2010-2011 || Bars Kazan || MHL || 11|| || || 1,95|| 90,6|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Bars Kazan || MHL || 38|| || || 2,53|| 90,8|| || || 5|| || || 2,04|| 94,5|| ||
|-
| 2012-2013 || Bars Kazan || MHL || 42|| || || 2,55|| 90,4|| || || 2|| || || 4,46|| 87,5|| ||
|-
| 2012-2013 || Ak Bars Kazan || KHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bars Kazan || MHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| || || 2,03|| 92,3|| ||
|-
| 2013-2014 || Neftianik Almetievsk || VHL || 32|| || || 2,20|| 92,5|| || || 1|| || || 6,00|| 78,6|| ||
|-
| 2014-2015 || Bars Kazan || VHL || 32|| || || 3,08|| 91,7|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Bars Kazan || VHL || 22|| || || 2,55|| 91,0|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 6|| || || 1,61|| 94,5|| || || 5|| || || 2,13|| 91,6|| ||
|-
| 2016-2017 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 26|| || || 2,53|| 91,7|| || || 1|| || || 4,26|| 87,5|| ||
|-
| 2017-2018 || Ijstal Ijevsk || VHL || 5|| || || 2,52|| 90,5|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Molot Prikamie Perm || VHL || 25|| || || 2,16|| 92,4|| || || 4|| || || 3,86|| 88,2|| ||
|-
| 2018-2019 || Saryarka Karaganda || VHL || 4|| || || 3,05|| 85,5|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Arystan Temirtaw || Kazakhstan || 3|| || || 3,02|| 88,8|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Tsen Tou Jilin || VHL || 25|| || || 1,61|| 94,4|| || || 2|| || || 5,50|| 77,4|| ||
|-
| 2019-2020 || Torpedo Oust-Kamenogorsk|| VHL || 42|| || || 1,95|| 93,3|| || || 1|| || || 5,5|| 83,3|| ||
|-
| 2020-2021 || Bouran Voronej || VHL || 25|| || || 2,42|| 92,1||3 || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Comarch Cracovia || PHL || 3|| || || 2,67|| 91,8||0 || ||14 || || || 0|| 0|| 2|| 
|-
| 2021-2022 || Comarch Cracovia || PHL ||  ||

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1993
Naissance à Perm
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage des Ak Bars Kazan
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Bouran Voronej
Joueur du Comarch Cracovia